Маттео Берреттини и Фабио Фоньини — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Роман Жебавы и Матве Мидделкоп — не защитили свой титул, уступив в финальном матче.

Посев 

  Доминик Инглот /  Франко Шкугор (Первый круг)
  Хулио Перальта /  Орасио Себальос (Полуфинал)

<ol start=3>
  Роман Жебавы /  Матве Мидделкоп (Финал)
  Роберт Линдстедт /  Раджив Рам (Первый круг)

Сетка турнира

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по теннису 2018